Редиул Маре (, Редю-Маре):
 Большой Редю — село в Дондюшанском районе Молдавии.
 Большой Редю — село в Окницком районе Молдавии.